

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Friedw“ beginnt.

Friedw 



Friedwa 
 Friedwagner, Matthias (1861–1940), österreichischer Romanist
 Friedwald, Will (* 1961), US-amerikanischer Jazz-Kritiker, Autor und Produzent